Cosmopolitan est un magazine américain, décliné en une soixantaine d'éditions publiées en plus de trente langues, dans une centaine de pays.
 Cosmopolitan brésilien, version de Cosmopolitan diffusée en portugais, au Brésil.
 Le cosmopolitan est un cocktail.

Homonymie de titre